Drásov kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Drásov (okres Brno-venkov)
 Drásov (okres Příbram)